Paradox van Bertrand (kansrekening)
 Paradox van Bertrand (economie)
 Doosparadox van Bertrand